Uşak ou Uxaque é uma cidade e distrito () da Turquia. É capital da província homónima e faz parte da região do Egeu. Tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

Notas e referências

Ligações externas

Região do Egeu
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia